You and Me () може значити:

Альбоми 

 You and Me (альбом Деклана Гелбрейта)
 You & Me (альбом The Walkmen)
 You & Me (альбом Джо Бонамасси)

Пісні 

 You and Me (пісня Dave Matthews Band)
 You and Me (пісня Heilsarmee)
 You and Me (пісня Lifehouse)
 You and Me (пісня LL Cool J)
 You and Me (пісня One Night Only)
 You and Me (пісня The Cranberries)
 You and Me (пісня The Moody Blues)
 You and Me (пісня Джоан Франки)
 You and Me (пісня Еліса Купера)
 You and Me (пісня Ла Тої Джексон)